MNA est un sigle qui peut se référer :
 au Mouvement national algérien, ancien parti politique algérien dirigé par Messali Hadj ;
 au Mouvement nationaliste arabe, ancien parti politique panarabe ;
 au Musée national d’anthropologie de Mexico, Mexique ;
 au Mini nutritional assessment, une méthode d'évaluation utilisée en soins infirmiers visant à déterminer l'état nutritionnel d'un patient ;
 au Master National Argiles, un diplôme de Master de l'université de Poitiers spécialisé dans les minéraux argileux ;
 aux Mineurs non accompagnés, ex-Mineurs isolés étrangers (MIE), la désignation administrative des réfugiés mineurs circulant seuls en territoire étranger et sans documents leur donnant droit de résidence ;
 à la Myanmar National Airlines, compagnie aérienne birmane.

Notes et références